Спи́цынский сельсовет — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Шатровского района Курганской области.

Административный центр — село Спицыно.

Законом Курганской области от 12 мая 2021 года № 50 к 24 мая 2021 года упразднён в связи с преобразованием муниципального района в в муниципальный округ.

История 
В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте района

Муниципальные образования Шатровского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году